R1A steht für:
 Fahrzeug-Kategorie (1400 cm³, Saugmotor, ab 980 kg) innerhalb der Klasse RC5 der Rallye-Weltmeisterschaft, siehe Rallye-Weltmeisterschaft #WRC3
 Zubringer Nitra zur Rýchlostná cesta R1
 Abschnitt Ulsterquelle – Rotes Moor – Gersfeld des Fulda-Radwegs
 Selkirk (Manitoba) (Postleitzahl), kanadische Stadt

R1a steht für:
 Haplogruppe R1a (Y-DNA)

Siehe auch:
 R1
 1A

R1A